Filadelfia peut faire référence à divers toponymes:

Filadelfia est une municipalité du département de

Filadelfia est une ville du département de

Filadelfia est une ville de la province de Guanacaste

Néa Filadélfia est une municipalité de l'agglomération d'Athènes

Filadelfia est une commune de la région Calabre

Filadelfia est le chef-lieu du département de Boqueron

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme